Bram kan ayfta på:
 Bram, Aude, en kommun i departementet Aude i regionen Occitanien, Frankrike
 Bramsegel, bramrå, bramstång